Вальтер Гордон (13 августа 1893 — 24 декабря 1939) — немецкий физик-теоретик. Один из основателей  квантовой описания частиц в рамках специальной теории относительности.

Биография 
Вальтер Гордон был сыном бизнесмена Арнольда Гордона и его жены Бьянки Гордон (урождённой Бранн). Семья переехала в Швейцарию в его ранние годы. В 1900 году посещал школу в Санкт-Галлене и в 1915 году начал изучение математики и физики в Берлинском университете. В 1921 году получил докторскую степень под руководством Макса Планка. В 1922 году, еще учась в Берлинском университете, стал помощником Макса фон Лауэ. В 1925 году  в течение нескольких месяцев работал в Манчестере с Уильямом Брэггом и позднее в Обществе Кайзера Вильгельма в области волоконной химии в Берлине. В 1926 году перешёл на работу в Гамбургский университет, где достиг каспера в 1929 году. В 1930 году стал профессором. Вступил в брак с жительницей Гамбурга Гертрудой Лоббенберг в 1932 году. Переехал в Стокгольм в 1933 году из-за политической ситуации в Германии. Там работал в университете в области механики и математической физики.

Известные работы 
Оскар Клейн и Вальтер Гордон предложили уравнение Клейна — Гордона, квантовой описания частиц в рамках специальной теории относительности.

Примечания

Источники 
 
 Poggendorff, J. C. (Hrsg.): J. C. Poggendorffs biographisch-literarisches Handwörterbuch. Bd. VI (1923-1931). Berlin: Verlag Chemie GmbH, 1936.
 Bebus, Allen G.: World Whos Who in Science. Hanibal, Missouri: Western Publishing Company, 1968.
 Ullmann, Dieter: Ein Bild des Quantenphysikers Walter Gordon. Apoldaer Heimat 14(1996) 39

Физики Германии
Физики-теоретики
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии